Mino puede hacer referencia a:

 Provincia de Mino, vieja provincia de Japón.
 Mino (Gifu), ciudad de Japón
 Mino (género), género de aves.
 Mino Serrano, futbolista español de los años 1980 y 1990.
 La palabra "Miño", que a veces aparece escrita como "Mino" o "Minho" si no se dispone del carácter "ñ".
 Mino (cantante), rapero surcoreano.

Véase también 
 Minos, rey de Creta.